La Serie A 1938–1939 fue la 39.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 10.ª bajo el formato de grupo único. Bologna ganó su quinto scudetto.

Clasificación 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Equipo
!width=40|Puntos
!width=40|PJ
!width=40|PG
!width=40|PE
!width=40|PP
!width=40|GF
!width=40|GC
!width=40|+/-
!width=110|Comentarios
|-style="background: #90EE90;"
| 1.
|align="left"|Bologna
| 42
| 30
| 16
| 10
| 4
| 53
| 31
| +22
| Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1939
|-
| 2.
|align="left"|Torino
| 38
| 30
| 14
| 10
| 6
| 45
| 34
| +11
|-
| 3.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 37
| 30
| 14
| 9
| 7
| 55
| 37
| +18
|Copa Mitropa 1939
|-
| 4.
|align="left"|Genoa
| 35
| 30
| 14
| 7
| 9
| 53
| 30
| +23
|-
| 5.
|align="left"|Roma
| 31
| 30
| 14
| 3
| 13
| 39
| 35
| +4
|-
| 6.
|align="left"|Liguria
| 31
| 30
| 12
| 7
| 11
| 35
| 34
| +1
|-
| 7.
|align="left"|Napoli
| 31
| 30
| 10
| 11
| 9
| 30
| 35
| -5
|-
| 8.
|align="left"|Juventus
| 29
| 30
| 8
| 13
| 9
| 28
| 34
| -6
|-
| 9.
|align="left"|Milan
| 28
| 30
| 10
| 8
| 12
| 36
| 34
| +2
|-
| 10.
|align="left"|Lazio
| 28
| 30
| 11
| 6
| 13
| 33
| 40
| -7
|-
| 11.
|align="left"|Bari
| 27
| 30
| 9
| 9
| 12
| 33
| 46
| -13
|-
| 12.
|align="left"|Novara
| 26
| 30
| 9
| 8
| 13
| 27
| 32
| -5
|-
| 13.
|align="left"|Modena
| 25
| 30
| 8
| 9
| 13
| 32
| 40
| -8
|-
| 14.
|align="left"|Triestina
| 24
| 30
| 7
| 10
| 13
| 23
| 28
| -5
|-style="background:#FFCCCC"
| 15.
|align="left"|Livorno
| 24
| 30
| 9
| 6
| 15
| 40
| 49
| -9
|rowspan="2"| Descenso a la Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
| 16.
|align="left"|Lucchese
| 24'| 30
| 7
| 10
| 13
| 31
| 54
| -23
|}
</center>

 Resultados 

 Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Notas

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1939
Fútbol en 1938
Fútbol en 1939